Pirmez est un nom de famille.

Patronyme simple
 Jean Pirmez (1795-1864), homme politique belge
 Sylvain Pirmez (1802-1876), homme politique belge (frère de Jean)
 Eudore Pirmez (1830-1890, homme politique et industriel belge (neveu de Jean)
 Octave Pirmez (1832-1883), écrivain, philosophe, poète et essayiste belge (neveu de Jean)
 Maurice Pirmez (1864-1928), homme politique belge (petit-neveu de Jean)

Homonymie de patronyme